Андрие́вский (, ) —  фамилия польского происхождения, распространённая в настоящее время в Беларуси, Украине и России.

Дворянская фамилия Российской Империи (Черниговская Губерния XVlllв.).

Известные носители

А 
 
 Андриевский, Алексей Александрович (1845—1902) — российский и украинский публицист и педагог.
 Андриевский, Антон Иосифович (1912—1972) — председатель колхоза имени Сталина Волочисского района Хмельницкой области, Герой Социалистического Труда.
 Андриевский, Афанасий Михайлович (1878—1955) — украинский государственный и политический деятель.

В 
 Андриевский, Вадим Алексеевич  (1912—1994) — советский спортсмен и тренер, Заслуженный тренер СССР.
 Андриевский, Василий Григорьевич — Георгиевский кавалер, подполковник.
 
 Андриевский, Владимир Владимирович (род. 1985) — украинский теле- и радиоведущий, журналист, шоумен.

Д

И 
 Андриевский, Иван Дементьевич — Георгиевский кавалер; подполковник; № 6505; 5 декабря 1841.

Л

М 
 Андриевский, Митрофан Александрович (1840-е — 1887) — русский педагог и историк.
 Андриевский, Михаил Константинович (1922—1998) — украинский советский педагог, Герой Социалистического Труда, депутат Верховного Совета СССР.

П, С, Ф 
 Андриевский, Пётр Фёдорович (1954—2012) — протоиерей Русской православной церкви, богослов.
 Андриевский, Сергей Михайлович (род. 1961) — украинский астроном, действительный член Академии наук высшей школы Украины.
 Андриевский, Фёдор Петрович (1854—1914) — артист оперы (бас) и вокальный педагог.
 Андриевский, Франц Нестерович (1903—1993) — советский и польский военный, генерал бригады Народного Войска Польского.

Составные фамилии

Андриевская 
 Андриевская, Агафья Александровна (известна как: Ищенко; 1858—?) — украинская поэтесса-самоучка, революционерка.
 Андриевская, Александра Алексеевна (1900—1982) — советский украинский филолог-романист (специалист по французскому языку), лексиколог, психолог.

См. также 
 Андриевские
 Андреевские

Примечания